Tiago Alves (ur. 1984) – brazylijski piłkarz
 Tiago Alves (ur. 1993) – brazylijski piłkarz
 Tiago Alves (ur. 1996) – portugalski piłkarz